Oregon City désigne :

Oregon City, ville de Californie ;
Oregon City, ville de l’Oregon.